Bom Jesus dos Perdões kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Jesus dos Perdões (ort), São Paulo, 
 Bom Jesus dos Perdões (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar